

Гілфорд — місто, штат Коннектикут
 Гілфорд — місто, штат Мен
 Гілфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Гілфорд — місто, штат Вермонт
 Гілфорд — селище, штат Міссурі
 Гілфорд Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсільванія
 Гілфорд — переписна місцевість, штат Мен
 Гілфорд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Гілфорд — переписна місцевість, штат Пенсильванія